Hydrocotyle peltata är en flockblommig växtart som beskrevs av Richard Anthony Salisbury. Hydrocotyle peltata ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
peltata